Marco Ricci (festő, 1676–1730)
Marco Ricci (festő, 1938–1995)
Marco Ricci kosárlabdázó